Mistrovství Severní Ameriky a Oceánie v rychlobruslení 2006 se konalo ve dnech 21. a 22. ledna 2006 v rychlobruslařské hale Olympic Oval v kanadském Calgary. Jednalo se o 8. mistrovství Severní Ameriky a Oceánie. Z předchozího šampionátu obhajovala titul pouze Kanaďanka Cindy Klassenová, Američan Shani Davis nestartoval.

V Calgary se potřetí mistryní Severní Ameriky a Oceánie stala Kanaďanka Cindy Klassenová. Mezi muži poprvé zvítězil Američan Chad Hedrick.

Muži

Ženy

Externí odkazy 
  Výsledky z mistrovství Severní Ameriky a Oceánie 2006, speedskatingnews.info

2006
Rychlobruslení v roce 2006
Rychlobruslení v Kanadě
Sport v Calgary
Sport v Kanadě v roce 2006